Virtual Machine eXtensions — режим и инструкции виртуализации для процессоров Intel с технологией VT-d.
 Vector Multimedia Extension — альтернативное наименование набора инструкций AltiVec, применяемое компанией IBM.
 Стандарт шины расширения памяти, входящий в экосистему VMEbus.